Нетопыри́:
 Нетопыри () — род гладконосых летучих мышей
 Нетопыри () — род рыб семейства нетопырёвых
 Нетопыри () — род попугаевых

См. также 
 Нетопырь (значения)